Бошко Токин (югосл. Boško Tokin, 1894—1954) — югославский кинокритик, пропагандист киноискусства, поэт, переводчик, издатель. Автор книг «История седьмого искусства» (осталась в рукописи) и «Кинолексикон» (1953, в соавторстве с Владетой Лукичем). В 1970-е годы основные его работы были перепечатаны в журналах «Филмска культура» и «Филмске свеске».

Биография 
Бошко Токин родился в 1894 году в Югославии. В 1920 году опубликовал свою первую статью о кино в белградской газете «Прогресс». Вместе с Любомиром Мицичем подписал в городе Загреб «Манифест Зенитизма» в 1921 году. В 1923 году основал и стал председателем «Клуба синефилов» в Белграде, ставшим наиболее крупным объединением кинолюбителей в 20-х годах. Работал в 1924 году вместе с кинокритиком Драганом Алексичем над пародийном авангардистским фильмом «Разбойники в Топчидере», выступив автором сценария и сорежиссёром. Фильм остался незавершённым, так как монтажёр уничтожил киноплёнку, посчитав её бессмысленной. С 1926 года работал издателем и редактором журнала «Филм» в Загребе, сотрудничал со многими изданиями под творческим псевдонимом «Филмус». Умер в 1954 году.

Наиболее значимые работы 
 «Будущее художественного фильма» (1923)
 «Кино и музыка света»
 «Экспрессионистский фильм» (1924)
 «Кино снов и поэзии» (1925)
 «Фотогеничное лицо»
 «Философия кино»
 «Фотогения» (1926)
 «Эстетика кино» (1928)
 «Путем художественного кино» (1929)
 «Кинолексикон» (1953)

Эстетические взгляды 
Бошко Токин говорит о том, что самым существенным в кинематографе является передача ощущения или идеи с помощью движущегося изображения. Именно динамика движения, которая неразрывно связана с техникой и светом, отличает кинематограф от прочих видов искусств. Кинематограф является одновременно и зрительным, и движущимся искусство. Оно существует и во времени, и в пространстве, а через фотогению устанавливается ещё одна связь его—с фотографией.

Бошко Токин полагает, что эстетик кино должен уметь видеть, и уметь регистрировать увиденное. Эстетика кино специфична и самостоятельна, она создавалась в трудных обстоятельствах.

Эстетик говорит о том, что кино постепенно становится судьбой поколения, живущее в эпоху развитой техники и промышленности. На смену книгам и газетам приходит кинематограф, превращаясь в мифологию масс и инструмент переоценки ценностей. Кино создаёт новую эпоху — эпоху кинематографической выразительности. Кинематограф становится седьмым видом искусства. Эстетика кино не является чем-то окончательным, так как кинематограф ещё молод как искусство. Но Бошко Токин уверен, что кристаллизация кино неизбежна. Как и кристаллизация искусства, кристаллизация кино требует времени. Все виды искусства стремятся к цельности, по этой причине эстетика кино становится все более конструктивной.

В кинематографе всегда существуют точки соприкосновения с реальностью, с живыми существами, механикой и техникой. Кино — живое искусство. В кинематографе единственно плодотворным методом является индуктивный метод, исходить из теорий не следует.

Кинематограф внушает, одновременно с тем фотографирует и описывает. Предмет кино не состоит из абстракций, не нарисован, но даже нечто абстрактное обладает в кинематографе конкретной основой.

Бошко Токин утверждает, что существует множество хроникёров кино и кинокритиков, однако эстетиков можно пересчитать по пальцам. К числу эстетиков кино он относит Эли Фор, Марсель Л’Эрбье, Жан Эпштейн, Рене Клер, Леон Муссинак, Риччото Канудо, Вальтер Блэм, Рудольф Хармс , Карел Тейге, А.Дельпеш.

Вместе с тем, перечисленные теоретики кино редко охватывают проблематику кино, вопросы и его жанры. Бошко Токин говорит о том, что они изучают лишь отдельные категории и свойства кино, противопоставляя их другим свойствам и категориям. Но это является лишь подготовкой к будущей и более обстоятельной киноэстетике, так как искусство кинематографа находится только в процессе своего становления.

Литература 
 Теразиjе / Бошко Токин ; Приред. и поговор написала Светлана Слапшак. — Београд : Нар. библ. Србиjе, 1988. — 153, XIX с.; 20 см. — (Библ. Жива прошлост).; ISBN 86-367-0117-1
 B o š k o T o k i n. Estetika filma.—"Filmske sveske", Beograd, 1971, № 3.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20180501042056/http://pustoshit.com/23/tokin.html
 http://hylaea.ru/news/?id=251
 http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/339/
 https://www.goodreads.com/author/show/9808085.Bo_ko_Tokin

Кинокритики Югославии
Персоналии по алфавиту